Саро — муниципалитет в Испании, провинция Кантабрия
 Саро — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Саро — село Аспиндзского муниципалитета края Самцхе-Джавахети Грузии.

См. также 
 Сарро